Bruno Ramón Silva Barone – calciatore uruguaiano
 Bruno Silva – calciatore brasiliano
 Bruno da Silva Fonseca – calciatore brasiliano
 Bruno da Silva Barbosa – calciatore brasiliano